Ке́лози () — деревня в Кипенском сельском поселении Ломоносовского района Ленинградской области.

История 
На «Топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга» Ф. Ф. Шуберта 1831 года, упомянута деревня Келози состоящая из 4 крестьянских дворов.

КЕНЮЗИ — деревня принадлежит государю великому князю Михаилу Павловичу, число жителей по ревизии: 24 м. п., 26 ж. п. (1838 год)

В пояснительном тексте к этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года она записана, как деревня Kelosi (Волковицы или Келози) и указано количество проживающих в ней ингерманландцев-савакотов на 1848 год: 10 м. п., 12 ж. п., всего 22 человека.

КЕНЮЗИ — деревня Ораниенбаумского дворцового правления, по просёлочной дороге, число дворов — 10, число душ — 23 м. п. (1856 год)

Согласно «Топографической карте частей Санкт-Петербургской и Выборгской губерний» в 1860 году деревня Келози состояла из 5 крестьянских дворов. Рядом с деревней находилась каменоломня.

КЕЛЮЗИ (КЕЛОЗИ) — деревня государственная при колодце, число дворов — 8, число жителей: 27 м. п., 23 ж. п.; 
(1862 год) 

В 1885 году деревня насчитывала 3 двора.

В XIX веке деревня административно относилась к Ропшинской волости 1-го стана Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии, в начале XX века — 2-го стана.

К 1913 году количество дворов в деревне Келози увеличилось до 9.

С 1917 по 1919 год деревня входила в состав Кипенской волости Петергофского уезда.

С 1919 по 1922 год деревня Келлози входила в состав 1-го Кипенского сельсовета Кипенно-Ропшинской волости Петергофского уезда.

С 1922 года, в составе Кипенно-Ропшинской волости.

С 1923 года, в составе Ропшинской волости Гатчинского уезда.

С 1927 года, в составе Урицкого района.

В 1928 году население деревни Келлози составляло 103 человека.

С 1930 года, в составе Ленинградского Пригородного района.

Согласно топографической карте 1931 года деревня насчитывала 23 двора.

По административным данным 1933 года деревня называлась Келози и также входила в состав Кипенского сельсовета Ленинградского Пригородного района.

С 1936 года, в составе Красносельского района.

С 21 августа 1941 года деревня находились в зоне немецкой оккупации.

Деревня была освобождена от немецко-фашистских оккупантов 21 января 1944 года.

С 1955 года, в составе Ломоносовского района.

С 1963 года, в составе Гатчинского района.

С 1965 года, вновь в составе Ломоносовского района. В 1965 году население деревни Келлози составляло 339 человек.

По данным 1966, 1973 и 1990 годов деревня Келози также входила в состав Кипенского сельсовета Ломоносовского района,  в деревне располагалась птицефабрика «Кипенская».

В 1997 году в деревне проживали 1405 человек, в 2002 году — 1273 человек (русские — 94 %), в 2007 году — 1404.

География 
Деревня находится в южной части района на автодороге  (Старые Низковицы — Кипень), к юго-западу от административного центра поселения — деревни Кипень.

Расстояние до административного центра поселения — 2 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Красное Село — 19 км.

Демография

Инфраструктура 
Детский сад.

В окрестностях деревни на землях птицефабрики ведется активное коттеджное строительство.

Автобусы 
 № 484 Кировский завод — Андреевка (перевозчик — ООО «Домтрансавто»). Социальный автобусный маршрут города Санкт-Петербурга. Оплата наличными не принимается, возможна активация отложенного пополнения карты «Подорожник»

Улицы 
Парковая, Садовая.

Примечания 

Населённые пункты Ломоносовского района (Ленинградская область)